Venator (lateinisch „Jäger“) steht für:

 eine Gladiatorengattung, siehe Gladiatorengattungen #Venator
 Venator (Gattung), eine Gattung innerhalb der Wolfsspinnen (Lycosidae)
 Venator Germany, Chemieunternehmen in Duisburg

Personen:
 Venator (Bischof), 890 Erzbischof von Marseille
 Balthasar Venator (1594–1664), deutscher Späthumanist und Autor im Barock
 Balthasar Venator junior (17. Jh.), neulateinischer Dichter und Satiriker

Siehe auch:
 Neovenator